Antoine-Georges-Marie de Noailles,  de Poix et  de Mouchy, est un avocat français né le  dans le  de Paris.

Biographie 
Antoine-Georges-Marie de Noailles est le fils de Philippe-François-Armand-Marie de Noailles (1922-2011) duc de Mouchy et de la duchesse, née Diane-Rose-Anne-Marie de Castellane (1927-2010), petite-fille de Boniface de Castellane (1867-1932). Second enfant du couple, il est le  de Poix de 1950 à 2011 et devient le  de Mouchy à la mort de son père, survenue le .

Il s'est marié le  avec Isabelle Frisch de Fels (née en 1955), au château de Voisins (Saint-Hilarion) dans le département des Yvelines. De cette union naissent trois enfants :
 Mélanie, née le  ;
 Charles-Antoine,  duc de Mouchy,  de Poix (2011), né le  ;
 Adrien-François-Marie, vicomte de Noailles (2014), né le .

À l'inverse de la tradition, Antoine de Noailles prend le titre de duc de Poix et son fils Charles-Antoine celui de duc de Mouchy.

Il est enregistré auprès de l'ordre des Avocats en 1973 et il est inscrit auprès du barreau de Paris du .

Antoine de Noailles a été maire de Mouchy-le-Châtel de 1983 à 2014. Son fils Charles-Antoine lui a succédé à la suite des élections municipales de .

Articles internes 
 Maison de Noailles
 Duc de Mouchy

Notes et références 

Naissance en septembre 1950
Maire de l'Oise
Antoine
Prince français du XXIe siècle
Duc français du XXIe siècle
Noblesse espagnole
Duc de Poix
Prince de Poix